Termin PUMP ima više značenja.

 Matrilizin, enzim
 Pump (bend), muzička grupa